Чучалов — фамилия; имеет женскую форму Чучалова.
 Чучалов, Александр Михайлович (1910—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Чучалов, Владимир Михайлович (род. 1927) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Чучалов, Николай Иванович (1932—2011) — советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, мастер спорта СССР.

См. также